Vila Prado pode referir-se a:
Vila Prado (Juscelino Kubitschek) — unidade residencial do bairro Juscelino Kubitschek, no distrito da Sede, no município de Santa Maria (Rio Grande do Sul), Brasil
 Vila Prado (Limão) — bairro do distrito de Limão, cidade de São Paulo, Brasil
 Vila Prado (Vila Sônia) — bairro do distrito de Vila Sônia, cidade de São Paulo, Brasil
 Vila Prado — bairro no distrito de Ana Prado, em São Carlos, estado de São Paulo, Brasil
Vila de Prado — vila no concelho de Vila Verde, distrito de Braga, Portugal
Villa del Prado — município de Madrid, Espanha
Villa del Prado (Argentina) — comuna da província de Córdoba, Argentina

Desambiguações de topônimos